Francesco Tasso (francisé en François de Tassis ou François de Taxis, germanisé en Franz von Taxis ou Franz von Thurn und Taxis), né à Cornello dei Tasso, en 1459 et mort à Bruxelles en 1517, est l'un des organisateurs du premier service postal européen, la Kaiserliche Reichspost. Il fut maître général des postes des Habsbourg et ministre des postes pour l'Espagne en 1504 sous Philippe Ier de Castille.

Biographie 
En 1490, François et son frère Janetto organisèrent, pour Maximilien  du Saint-Empire, un véritable service postal sur l'ensemble de ses possessions et territoires alliés, tels que les Pays-Bas espagnols, la Bourgogne, l'Autriche, puis l'Espagne.

En 1502 ou 1506, Philippe le Beau, devenu roi de Castille par son mariage avec Jeanne  d'Espagne, nomma François de Tassis « capitaine et maître de nos postes ». Il lui octroie un traitement annuel de  pour transmettre, dans les délais fixés, les dépêches du gouvernement vers l'Allemagne, la France et l'Espagne.

François de Tassis établit alors des relais tous les , en moyenne. Ses messagers à cheval parcourent chacun une étape et doivent faire viser leur feuille de route par le courrier suivant qui y atteste avoir reçu la « boîte » contenant la correspondance. Les coûts d'un tel système sont cependant élevés et le traitement annuel du maître des postes n'est pas payé régulièrement. Les Tassis vont donc mettre leur organisation au service des personnes privées et, par lettres patentes du , Louis XII permet aux maîtres des postes de louer leurs chevaux et postillons au public pour « courir la poste », c'est-à-dire de se déplacer au galop de relais en relais. De plus, la famille de Taxis a le droit de porter tant le courrier gouvernemental que le courrier privé dans tout le Saint-Empire romain germanique ainsi qu'en Espagne.

Le , pendant la quatrième guerre d'Italie où la République de Venise défiait l'autorité papale,  nomme François de Tassis en remplacement de son neveu David de Tassis dans la direction des postes pour les correspondances entre Vienne et Bruxelles car ce dernier est d'origine vénitienne.

En 1512, l'empereur  anoblit la famille qui s'appellera désormais Taxis et contrôle la totalité de la poste européenne à l'exception notable de la France, ce qui n'a rien d'étonnant puisque Charles Quint, qui a hérité du Saint-Empire et de la couronne d'Espagne, est en guerre avec le roi de France, . François épousa Dorothea Luytvoldi la même année.

En 1516, François de Taxis fut chargé par Charles Quint de créer un service spécial dont bénéficiera . En contrepartie de cette faveur, le roi de France laissera libre passage au courrier de Charles Quint vers l'Espagne. Ainsi, alors que les souverains européens se déchiraient, les Taxis parcouraient librement l'Europe.

Après sa mort survenue à la fin de l'année 1517, François de Taxis n'avait qu'un fils mais trop jeune pour lui succéder, et ce fut alors son neveu Jean Baptiste de Taxis, père de l'ambassadeur Jean-Baptiste II de Taxis, qui prit sa relève à la tête du service postal et qui sera nommé maître général des postes de l'empire de Charles Quint.

Union et descendance 
François de Taxis se maria une première fois avec Elizabeth Waghemans qui lui donna un fils vers 1505 nommé Augustin de Taxis, chanoine de la collégiale de Liège. Puis il épousa Dorothea Luytvoldi en 1512.

Arbre généalogique

Héritage 

Sur la façade de l'immeuble situé à l'emplacement de l'hôtel de la Tour et Taxis (à Bruxelles, rue de la Régence, à proximité immédiate de l'église du Sablon), où Charles Quint et François de Taxis fondèrent le premier service postal international trans-européen, se trouvent deux plaques en bronze à leurs effigies avec une inscription en français et en néerlandais rappelant cet événement.

François de Taxis est un des personnages du dessin animé Il était une fois... les Explorateurs : Les Tassis, maître des postes.

Routes postales 
Quelques trajets postaux organisés par François de Taxis au début du  :

 Bruxelles-Innsbruck : 5 jours et 1/2 (6 jours 1/2 en hiver) 
 Bruxelles-Paris : 44 heures (54 heures en hiver) 
 Bruxelles-Blois : 2 jours et 1/2 (3 jours en hiver) 
 Bruxelles-Lyon : 4 jours (5 jours en hiver) 
 Bruxelles-Grenade : 15 jours (18 jours en hiver) 
 Bruxelles-Tolède : 12 jours (14 jours en hiver) 
 Bruxelles-Burgos : 7 jours (8 jours en hiver) 
 Bruxelles-Rome : 10 jours et 1/2 (12 jours en hiver)
 Bruxelles-Naples : 14 jours et 1/2 (15 jours et 1/2 en hiver)

Références

Voir aussi 
Omedeo Tasso
Jean Baptiste de Taxis
Maison de Thurn und Taxis

Liens externes
 
 
 
  De la Poste de Francois Taxis au Phone Book of the World - 731 années d'histoire Telecom directement liées - en anglais
  Francois Taxis sur Google Culture - en anglais

Histoire postale de l'Europe
Personnalité liée au secteur des transports
François de Taxis
Naissance dans la province de Bergame
Naissance en 1459
Décès en 1517
Décès à Bruxelles